Nanomia cara är en nässeldjursart som beskrevs av Agassiz 1865. Enligt Catalogue of Life ingår Nanomia cara i släktet Nanomia och familjen Agalmatidae, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället släktet Nanomia och familjen Forskaliidae. Det är osäkert om arten förekommer i Sverige. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor

Externa länkar 

Hydrozoer
cara